Цибизов — русская фамилия. Известные носители:

 Цибизов, Александр Анатольевич — партийный и государственный деятель Саратовской области.
 Цибизов, Алексей Фёдорович — русский, советский композитор.
 Цибизов, Иван Андреевич (1915—1943) — Герой Советского Союза.
 Цибизов, Леонид Герасимович (1925—2009) — генерал-майор, Герой Советского Союза.